Pirttisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pörtö, ö, Nyland, Borgå, 
 Pirttisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,86, long 24,94), 
 Pirttisaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Pirttisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,83, long 24,81), 
 Pirttisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,74, long 25,32), 
 Pirttisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,68, long 25,46), 
 Pirttisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,37, long 24,16), 
 Pirttisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,50, long 24,24), 
 Pirttisaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Pirttisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,38, long 25,56), 
 Pirttisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 26,46), 
 Pirttisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,65, long 26,42), 
 Pirttisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 61,93, long 25,63), 
 Pirttisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,09, long 25,69), 
 Pirttisaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,50, long 28,42), 
 Pirttisaari (ö i Lappland, Östra Lappland), 
 Pirttisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,96), 
 Pirttisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,40, long 28,81), 
 Pirttisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,88, long 25,14), 
 Pirttisaari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Pirttisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,18, long 28,35), 
 Ahosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,48, long 25,35), 
 Pirttisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,76, long 25,97), 
 Pirttisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,85, long 25,92), 
 Pirttisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,48, long 26,69), 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,58, long 26,93), 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,83, long 28,49), 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,38, long 26,54), 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,26, long 26,69), 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,64, long 26,64), 
 Pirttisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 65,94, long 26,53), 
 Pirttisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,58, long 26,62), 
 Pirttisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,75, long 25,98), 
 Pirttisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,96, long 25,57), 
 Pirttisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,56, long 31,02), 
 Pirttisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Pirttisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,28, long 25,60), 
 Pirttisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,25, long 25,86), 
 Pirttisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,99, long 28,61), 
 Pirttisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Pirttisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,66, long 25,90), 
 Pirttisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,63, long 26,20), 
 Pirttisaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Pirttisaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,76, long 26,75), 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,85, long 26,86), 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,09, long 27,32), 
 Pirttisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Pirttisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,85, long 27,55), 
 Pirttisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,48, long 29,61), 
 Pirttisaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Pirttisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,77, long 23,73), 
 Pirttisaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Pirttisaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Pirttisaari (ö i Österbotten), Jakobstadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar